Натуральне число 1806
 1806 рік до нашої ери
 1806 рік нашої ери